bł. Marek (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Marek Fantuzzi z Bolonii (1405–1479) – włoski franciszkanin
 bł. Marek z Modeny (ok. 1420–1499) – włoski dominikanin
 bł. Marek z Montegallo (1425–1496) – włoski franciszkanin
 bł. Marek Marconi (1480–1510) – włoski zakonnik
 bł. Marek Criado (1522–1569) – hiszpański trynitarz, męczennik
 bł. Marek z Aviano (1631–1699) – włoski kapucyn
 bł. Marek Ludwik Royer (1720–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Marek Antoni Durando (1801–1880) – włoski lazarysta, założyciel Sióstr Męki Jezusa z Nazaretu

Zobacz też 
 Święty Marek